Het Montenegrijns nationaal basketbalteam is een team van basketballers dat Montenegro vertegenwoordigt in internationale wedstrijden. Košarkaški Savez Crne Gore (KSCG} is verantwoordelijk voor dit nationale team. Het Montenegrijns nationaal basketbalteam werd in het jaar dat Montenegro onafhankelijk werd (2006) lid van FIBA Europe. Vanaf 2009 mag het team meedoen aan internationale toernooien.

Spelers
Op 7 juli 2007 presenteerde de basketbalbond van Montenegro FIBA een lijst met 28 spelers die uit kunnen komen voor het Montenegrijns basketbalteam:

Externe link
 Website Košarkaški Savez Crne Gore

Basketbal in Montenegro
Nationaal basketbalteam
Basketbal